Füchslin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Füchslin (1850–1925), Schweizer Architekt 
 Elise Wysard-Füchslin (1790–1863), Schweizer Porträt- und Trachtenmalerin
 Johann Friedrich Füchslin (1801–1857), Schweizer Porträt- und Trachtenmaler
 Rudolf Wartmann-Füchslin (1873–1930), Schweizer Ingenieur und Unternehmer

Siehe auch:
 Füchslein